Brachydesmiella är ett släkte av svampar. Brachydesmiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Brachydesmiella